Rock'n'Troll – pierwszy album białoruskiej grupy folk metalowej Litvintroll, wydany 15 kwietnia 2009 niezależnie przez zespół. Album zawiera dziesięć utworów, które razem trwają 49 minut i 17 sekund. Utwór dziesiąty jest coverem piosenki Breaking the Law zespołu Judas Priest.

Pierwszy utwór - Лысы Верабей (Łysy Wierabiej) - został opublikowany również jako demo w 2008 i na singlu Лысы верабей w 2009.

Lista utworów 
Na albumie znalazło się dziesięć utworów.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Albumy folkmetalowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2009